Све́рче () — населённые пункты в Польше.

 Сверче (Люблинское воеводство) — село в Луковском повяте Люблинского воеводства.
 Сверче (Опольское воеводство) — село в Олесненском повяте Опольского воеводства.
 Сверче (Пултуский повят) — село в Пултувском повяте Мазовецкого воеводства.
 Сверче (Седлецкий повят) — село в Седлецком повяте Мазовецкого воеводства.